Biglietto per l'inferno é uma banda italiana de rock progressivo.

História 

Nascidos em 1972, em Lecco, dos grupos Gee e Marko Sharks, o Biglietto per l'inferno é até hoje considerado um dos mais influentes grupos progressivos italianos de sempre. Embora tenha produzido poucos trabalhos, há um ótimo disco homônimo de 1974.

O grupo teve uma intensa atividade ao vivo, que criou um som potente guiado pela dupla de tecladistas Banfi e Cossa, e da guitarra solista de Mainetti, com intervenções de flauta do cantor Claudio Canali.

O álbum é um magnífico trabalho, o seu som de derivação hard rock é impreciso ao ponto certo de teclados e flauta, e as letras são fortes e de efeito.

As cinco longas músicas são todas muito bonitas, e o álbum vale o alto preço que custa. Duas músicas, Una strana regina e Confessione, foram também publicadas em 45 rotações, a segunda em versão instrumental.

O segundo álbum foi gravado e estava pronto para ser estampado, com a produção de Eugenio Finardi, como também um single tirado do LP, e o grupo tinha um contato com Klaus Schulze, mas o fim da casa discográfica Trident levou o grupo a terminar suas atividades depois de alguns concertos na Itália e Suíça no fim de 1975.

O disco teve uma limitada difusão entre os apaixonados na forma de cassete pirata, e recebeu a sua primeira publicação oficial somente em 1992 graças a etiqueta Mellow Records.

Dos componentes do grupo, só o tecladista Baffo Banfi teve uma boa carreira solística, como J.B. Banfi, com três álbuns em estilo cósmico entre 1978 e 1981. Os últimos dois pela etiqueta de Klaus Schulze, a IC. Enquanto que o baterista Gnecchi tocou em grupos jazz e colaborou com o guitarrista da Premiata Forneria Marconi, Franco Mussida, no seu primeiro álbum solo, Racconti della tenda rossa, de 1991.

O cantor Claudio Canali entrou num convento, uma escolha não usual depois do forte diálogo com um padre nas letras de Confessione.

A tão esperada caixinha celebrativa do trigésimo aniversário finalmente saiu no início de 2004. A caixa contém versões remasterizadas em CD de dois álbuns oficiais, além de um terceiro CD com uma gravação live de 1974. Há ainda um DVD contendo alguns vídeos dos componentes do grupo, entrevistas e um livro com fotos e letras.

O mesmo CD live, contido na caixa, foi gravado em Lecco, em 1974. Foi publicado separadamente em 2005 com uma capa mini-LP decididamente melhor que a anterior.

Álbuns 
1974 - Biglietto per l'Inferno Trident (TRI 1005)
1992 - Il tempo della semina Mellow (MMLP 103)
2004 - Live 1974 BTF (BG 003 CD)
2015 - Vivi. Lotta. Pensa

Fontes
 Enciclopédia do Rock Progressivo, autoria de Leonardo Nahoum, 1997
 Italian Prog

Bandas da Itália
Bandas de rock progressivo
Bandas formadas em 1972